Мазелли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Мазелли, Франческо (род. 1930) — итальянский кинорежиссёр.
 Мазелли, Доменико (род. 1933) — итальянский политик.
 Мазелли, Клаудио (род. 1950) — итальянский футболист.